Longa (muziek), een muzieknoot met een dubbele lengte van een brevis
Longa (Angola), een plaats in Angola
Longa (Italië), een plaats in Italië
T.S.V. LONGA, een voetbalclub in Tilburg
Longa '30, een voetbalclub in Lichtenvoorde
Longa '59, een volleybalvereniging in Lichtenvoorde